Пото́к — многозначный термин:

 Поток — постоянное перемещение масс жидкости или газа в определённом направлении.
 Поток — обобщение понятия подмногообразия.
 Поток — понятие интуиционистской математики.
 Поток, потоковое состояние — психическое состояние, в котором человек полностью включён в то, чем он занимается.
 Транспортный поток — это упорядоченное транспортной сетью движение транспортных средств.
 Пассажиропоток — движение пассажиров в одном направлении маршрута.
 Битовый поток — временна́я последовательность битов.
 Учебный поток — несколько учебных групп общего направления в высших учебных заведениях.
 Поток сознания — приём в литературе.
 Поток выполнения, нить () — в программировании наименьшая единица обработки, исполнение которой может быть назначено операционной системой процессору. В большинстве случаев поток находится внутри процесса.
 Поток данных, поток ввода-вывода () — в программировании абстракция, используемая для чтения или записи файлов, сокетов и т. п. в единой манере.
 Поток векторного поля — математическое понятие.

Персоны 
 Поток (Михайло Потык) — богатырь в северно-русских былинах.
 Поток, Хаим (1929—2002) — американский писатель.

Топоним 
 Поток — село в Габровской области, Болгария.
 Поток — деревня в Бокситогорском районе, Ленинградская область, Россия.
  — деревня в районе Римавска-Собота, Словакия.
 Поток () — название ряда населённых пунктов в Словении (см. :sl:Potok (razločitev))

Украина 
 Поток — село в Межгорском районе, Закарпатская область.
 Поток — село в Рогатинском районе, Ивано-Франковская область.
 Поток — село в Мироновском районе, Киевская область.
 Поток — село в Старосамборском районе, Львовская область.
 Поток — село в Потокском сельсовете, Козовский район, Тернопольская область.

Компании 
 Potok («Поток») — российская девелоперская компания со штаб-квартирой в Москве.

Фильмы 
 Поток () — драма, США, 1926 год. Режиссёр — Монта Белл.
 Поток () — фильм, Франция, 1937 год. Режиссёр — Клод Отан-Лора.
 Поток () — фильм, Франция, 1947 год. Режиссёр — Серж де Полиньи.
 Поток () — постапокалиптический научно-фантастический кинофильм, Великобритания, 1989 год. Режиссёр — Стивен Лисбергер.
 Поток () — короткометражный фантастический фильм, США, 1989 год. Режиссёр — Дэвид Якубович.
 Поток — венесуэльский телесериал 2008 года.

См. также 
 Потока () — село в Смолянской области, Болгария.
 Потоки (значения)
 Альтернативные потоки данных (Alternate Data Streams, ADS) — метаданные, связанные с объектом файловой системы NTFS.
 Водоток — водный объект, характеризуемый постоянным или временным движением воды в русле в направлении общего уклона.
 Струя (значения)